ONG - uma organização sem fins lucrativos.

Pessoas
Ong Teng Cheong
Olivia Ong

Localidades
Ong (Nebraska)

Outros
Ong Bak

Desambiguação